Grenade kan syfta på:

Grenade (låt) – en låt av Bruno Mars (2010)
Grenade, Haute-Garonne – en kommun i Frankrike
Grenade-sur-l'Adour – en kommun i Frankrike
Grenade Bay – en vik i Mauritius